

Sigle 
HAL est un sigle composé des trois lettres H, A et L et un acronyme qui peut signifier :
 HAL/S (où HAL/S signifie High-order Assembly Language/Shuttle), un langage de programmation temps réel utilisé par la NASA pour la navette spatiale ;
 Handicap Amérique Latine, l'ancien nom de Handicap et Libertés, une ONG ;
 , une société aéronautique indienne ;
 Hardware abstraction layer (en français, couche d'abstraction matérielle), une couche destinée à isoler les dépendances au matériel des autres aspects du système d’exploitation ;
 HAL (où HAL signifie hardware abstraction layer), le nom d'une ancienne implémentation de système d'abstraction utilisé notamment sous Linux, il est maintenant remplacé par udev ;
 , un exosquelette motorisé destiné à aider les personnes ayant des difficultés à se mouvoir, développé par la société japonaise Cyberdyne.

Nom 
HAL est un nom qui peut signifier :
 HAL 9000 (où HAL est l'abréviation de Heuristically programmed ALgorithmic Computer), le nom de l’ordinateur du film 2001, l’Odyssée de l’espace ;
 , un développeur de jeux vidéo, développeur des séries  et  ;
 HAL Investments, la maison-mère néerlandaise de la société GrandVision ;
 HAL (hal.archives-ouvertes.fr), un site Web d'archive ouverte proposée par le CCSD pour les chercheurs français.

Code 
HAL est un code qui peut signifier :
  (Hawaii), selon le code OACI des compagnies aériennes.

Toponymie 
Hal est un nom qui peut signifier:
 Hal, une commune de Belgique située dans la province du Brabant flamand ;
 canton de Hal, le canton homonyme qui inclut notamment la commune de Hal ;
 porte de Hal, l’une des huit portes de la « petite ceinture » de Bruxelles ;
 Porte de Hal, une station de métro bruxelloise ;
 Gare de Hal.
 Hal, une localité de la commune néerlandaise de Boxtel.

Prénom 
Hal est un prénom.

Musique 
Hal, Hλl ou H.A.L. peut désigner :
 Hal, un groupe de rock irlandais ;
 Hλl, un groupe de musique japonais ;
 Hal, un groupe de rock franco-anglais ;
 H.A.L., un single partagé de SebastiAn et Krazy Baldhead.

Références 

Homonymie d'acronyme
Code